Il singolare del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Adriano Panatta che ha battuto in finale Pat Du Pré 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Eddie Dibbs (quarti di finale)
 Adriano Panatta (quarti di finale)
 Tony Roche (terzo turno)
 Adriano Panatta (Campione)
 Hank Pfister (primo turno)
 Kim Warwick (terzo turno)
 Željko Franulović (semifinali)
 Nick Saviano (quarti di finale)

 Terry Moor (terzo turno)
 Pat Du Pré (finale)
 Phil Dent (terzo turno)
 Colin Dibley (primo turno)
 Geoff Masters (quarti di finale)
 Mike Cahill (terzo turno)
 Željko Franulović (terzo turno)
 Alvin Gardiner (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1978